Slow Hands – singolo degli Interpol del 2004
 Slow Hands – singolo di Niall Horan del 2017